M103: un ammasso aperto visibile nella costellazione di cassiopea
M103: un carro armato realizzato negli Stati Uniti d'America negli anni cinquanta.